Пешково — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Ближайшая река — Кисьма, к югу от села.

История 
В 1586 году деревня Фёдоровского монастыря к селу Ильинскому в Кистемском стане.

В 1696 году соседние монастырские крестьяне Спасского Ярославского монастыря сёл Клокарёва и Рахманова и иных деревень, «многолюдством своим собрався нарядным делом, с ружьём и с дубьём, приезжали в ту их деревню Пешкову разбоем и крестьян их в домах разбивали и жён их и детей их били и бесчестили и увечили смертным боем и грабили».

В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Источники 

Сёла Фёдоровского монастыря
Населённые пункты Переславского района